Macreightia germanica är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Oswald Heer. Macreightia germanica ingår i släktet Macreightia och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
germanica